Spinnstube oder Spinnboden steht für:

 Spinnstube, ein Ort, an dem lange Winterabende gemeinsam vor allem mit geselligen Handarbeiten verbracht wurden.

Spinnboden steht daneben auch für 
 den Verein Spinnboden - Lesbenarchiv und Bibliothek e.V., eine Archivbibliothek und Beratungsstelle für lesbische Frauen und Transpersonen in Berlin.